Élie Delamare-Deboutteville est un poète français né à Boulogne-Billancourt le  et mort le  à Brunoy.

Biographie 
Il participe dans les années 1960 aux activités surréalistes. Ses premiers poèmes sont publiés dans la revue surréaliste L'Archibras. Il collabore activement à la revue d'avant-garde Le Point d'être qui, outre ses textes, publie entre autres Stanislas Rodanski, Antonin Artaud ou Jean Laude. Plusieurs recueils paraîtront de lui, donnant un faible aperçu d'une œuvre monumentale essentiellement inédite comptant près de  poèmes. Il fut marqué par Rimbaud et Ezra Pound.

Publications 
 Face à peu de temps, éditions le Point d'être, 1983, avec une préface de Hubert Haddad
 Poèmes pour un dieu égaré sur terre, éditions le Point d'être, 1986, avec une préface de Frédérick Tristan
 Poèmes pour la conquête d'un vertige, éditions Bernard Dumerchez, 2004, illustrations de Gérard Zingg
 Poèmes pour un sabre enfantin, éditions de Champtin, coll. Kraft, avec les encres de Patricia Noblet, présentations de Hubert Haddad et de Rémy Pastor, 2005
 Le Rêve n'est pas ce qui manque, éditions le Réalgar, avec les peintures de Serge Kantorowicz, préface de Hubert Haddad, postfaces de Hubert Haddad, Jean-Paul Bourre, et Georges-Olivier Châteaureynaud, 2016

Anthologies 
 La Nouvelle Poésie française, anthologie de Bernard Delvaille, Seghers, 1974
 Raison basse, éditions Caméras Animales, 2007

Revues 
Textes dans les revues L’Archibras, Le Point d’être, C’, Dérive, L’Ivre de Pierre, Supérieur Inconnu, Empreintes (2013), etc.

Notes et références

Liens externes 

 Site consacré à Élie Delamare-Deboutteville
 Portrait suivi de poèmes d'Élie Delamare-Deboutteville par Hubert Haddad
 Portrait d'Élie Delamare-Deboutteville par Dominique Dou

Poète français du XXe siècle
Poète français du XXIe siècle
Naissance en octobre 1947
Naissance à Boulogne-Billancourt
Décès en septembre 2013
Décès à Brunoy
Décès à 65 ans